Родовото име Кантарджиев в България се среща в Плевен и Сливен. С названието кантарджия са наричани хора, които правят кантари или мерят с кантари.

Личности 
 Васил Кантарджиев, математик
 Михаил Кантарджиев (1910 – 2002), шахматист
 Петър Кантарджиев (1893 – 1981), архитект
 Теодор Кантарджиев (р. 1968), футболист
 Тодор Кантарджиев (1861 – 1945), офицер
 Тодор Кантарджиев (р. 1955), професор, епидемиолог, директор на НЦЗПБ
 Чудомир Кантарджиев (1883 – 1924), революционер и войвода

Източници 

Български фамилни имена